Габітус ( — зовнішність, вигляд, образ)
 Габітус у медицині — зовнішній вигляд як сукупність ознак, що мають діагностичне значення.
 Габітус (мінералогія)
 Габітус (теорія соціального аналізу)
 Габітус (ботаніка)
 Габітус (журнал) — періодичний науковий фаховий журнал, заснований у 2016 році. Публікує результати теоретичних та емпіричних наукових досліджень у сфері соціології та психології.

Примітки